Dies ist eine Liste russischer Komponisten klassischer Musik.

A

B

C

D

E

F

G

H 
 Philip Herschkowitz (1906–1989)

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V 
 Wladimir Vogel (1896–1984)

W

Z 
 Efrem Zimbalist (1889–1985)

Russisch Klassisch